Циганчица може да се односи на:

 Циганчица, деминутив од Циганка
 Циганчица (коло), врста српског и македонског кола
 Циганчица (новела), Сервантесова новела
 Циганчица (Пападијамандис), историјски роман Александра Пападијамандиса.
 Циганчица (део), део на тракторској косачици